Dealing with It é o segundo álbum de estúdio da banda Texana, D.R.I, lançado em 1985.

Nesse álbum já começam as influências de Thrash Metal, o que desaponta alguns antigos fãs da banda. Nesse álbum eles também assinam com a gravadora americana Metal Blade Records. É considerado um dos álbuns de Crossover Thrash mais importante de todos os tempos.

Faixas 
 "Snap" - 1:10
 "I'd Rather Be Sleeping" - 1:12
 "Marriage" - 0:53
 "Yes Ma'am" - 1:56
 "Soup Kitchen" - 2:02
 "Mad Man" - 1:40
 "Stupid, Stupid War" - 0:26
 "Counter Attack" - 1:02
 "Couch Slouch" - 1:26
 "God Is Broke" - 1:07
 "Karma" - 2:16
 "Nursing Home Blues" - 3:50
 "I Don't Need Society" - 1:36
 "Give My Taxes Back" - 0:56
 "The Explorer" - 1:36
 "Reagonomics" - 0:46
 "How to Act" - 1:10
 "Shame" - 1:09
 "Argument Then War" - 3:23
 "Evil Minds" - 0:59
 "Slit My Wrist" - 0:30
 "Busted Again" - 0:54
 "Equal People" - 0:51
 "On My Way Home" - 1:00
 "Bail Out" - 0:44

Participações 
 Kurt Brecht - vocal
 Spike Cassidy - guitarra e baixo
 Mikey Offender - baixo
 Felix Griffin - bateria
 Carol Hibbs - masterização
 Dan Yearey - engenheiro de som

Álbuns de D.R.I.
Álbuns de 1985
Álbuns de hardcore punk
Álbuns de crossover thrash